osoby o nazwisku Landowska
 Wanda Landowska
 Dorota Landowska

inne
 Landowska (krater wenusjański)

Zobacz też 
 Landowski